Buggiano – comune italiano della provincia di Pistoia in Toscana
 Buggiano - frazione di Cerreto di Spoleto in provincia di Perugia
 Il Buggiano – nome d'arte dello scultore e architetto italiano Andrea Cavalcanti
 Colle di Buggiano – frazione del comune italiano di Buggiano
 Associazione Sportiva Dilettantistica Borgo a Buggiano – società calcistica di Buggiano